Isen – comune della Germania, in Baviera
 Isen – cittadina giapponese della prefettura di Kagoshima
 Isen – fiume della Germania, affluente dell'Inn
 Isen – fiume immaginario della Terra di Mezzo, nelle opere di J.R.R. Tolkien